Guantánamo steht

geographisch für:
 Guantánamo, eine Stadt auf Kuba
 Provinz Guantánamo, eine kubanische Provinz
 Bahía de Guantánamo (Guantánamo-Bucht), eine kubanische Bucht

geopolitisch für:
 Guantanamo Bay Naval Base, eine US-amerikanische Militärbasis an der Guantánamo-Bucht
 Die Gefangenenlager der Guantanamo Bay Naval Base